In 1920 werd het zesde Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. Er werden regionale competities gespeeld en de kampioenen bekampten elkaar in de finaleronde die gespeeld werd van 4 april 1920 tot 3 april 1921. De FPF organiseerde de competities. Sport do Recife werd kampioen.

Eindstand 

Play-off

Wedstrijden

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per